Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Washington 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrice Tracy Austin che ha battuto in finale Martina Navrátilová 6-3 6-2.

Teste di serie 
 Martina Navrátilová (finale)
 Tracy Austin (campionessa)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Washington 1979